Николай Феофилактович Леско́в (29 октября 1871 года, с. Святозеро, Олонецкая губерния — 5 ноября 1915 года, г. Петрозаводск, Олонецкая губерния) — русский педагог, краевед и этнограф, писатель.

Биография 
Родился в семье псаломщика, карел. 

Окончил Олонецкую духовную семинарию и Санкт-Петербургскую духовную академию со степенью кандидат богословия в 1896 году.

В период учёбы в Санкт-Петербургской духовной академии, по заданию Русского географического общества,
совершил ряд фольклорных экспедиций по Олонецкой губернии.

С 1887 года преподавал в Каргопольском духовном училище.

В1893 году был награждён серебряной медалью Русского географического общества «За полезные труды».
 
С 1908 года — преподаватель арифметики, географии и природоведения в Олонецкой духовной семинарии.

Н. Ф. Лесков получил известность как писатель, автор рассказов о жизни карельской деревни. Печатался под псевдонимом «Н. Лесков —Карельский».

Семья 
 сын Александр Николаевич Лесков (род. 8 октября 1899 года) — советский государственный деятель, арестован по ложному обвинению и расстрелян 7 ноября 1937 года.

Сочинения 
 Лесков Н. Ф. Доклад о поездке в Олонецкую губернию летом 1892 г. // Живая старина. 1892. Вып. 3. Отд. 5
 Лесков Н. Ф. О влиянии карельского языка на русский в пределах Олонецкой губернии // Живая старина. 1892. Вып. 2
 Лесков Н. Ф. Отчёт о поездке к олонецким карелам летом 1893 г. // Живая старина. Вып. 1
 Лесков Н. Ф. Две репины. (Страничка из путешествия по нашему северу) // Исторический вестник. 1893. Т. 52. С. 690—699.
 Лесков Н. Ф. Карельская песня // Живая старина. 1894. Вып. 3-4. Отд. 2. С. 499—511.
 Лесков Н. Ф. «Умер натуральной смертью…» // Исторический вестник. 1894. Т. 55. С. 630—642.
 Лесков Н. Ф. Поездка в Корелу // Живая старина. 1895. Вып. 3-4. отд. 1. С. 279—297.

Литература 
 Крылов В. И. Н. Ф. Лесков <Некролог> // Известия общества изучения Олонецкой губернии. 1915. Т. 6. № 5-8. с. 121—126.
 Суперанский Н. Кончина преподавателя Петрозаводского духовного училища Н. Ф. Лескова // Олонецкие епархиальные ведомости. 1915. № 32. с. 614.
 Суперанский Н. Памяти почившего Николая Феофилактовича Лескова // Олонецкие епархиальные ведомости. 1915. № 33. С. 639—645; № 34. С.671—674; № 35. с.992—997.
 Гордеев Н. Николай Лесков из Святозера // Северный курьер. 1992. 30 апреля.
 Пашков А. М. Из истории краеведческого изучения Олонца // Олонец: Исторически-краеведческие очерки / ПетрГУ. КарНЦ РАН. Петрозаводск, 1999. ч. 2
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 2: К — П. — Петрозаводск, 2009. — 464 с. ISBN 978-5-8430-0125-4 (т. 2)

Ссылки 
 Лесков Н. Ф.
 Карелия официальная. Лесков Н. Ф.

Родившиеся в Пряжинском районе
Выпускники Санкт-Петербургской духовной академии
Члены Русского географического общества до 1917 года
Выпускники Олонецкой духовной семинарии
Преподаватели Олонецкой духовной семинарии